MPM steht für:
 Apache MultiProcessing Modules
 malignes Pleuramesotheliom, Brustfellkrebs
 Mannesmann Plastics Machinery GmbH, (mpm-Gruppe), ein Maschinenbauunternehmen, seit 2007 KraussMaffei Technologies GmbH
 Master of Public Management, akademischer Grad
 Material Point Method, PC-Simulationsmethode zur Teilchenphysik
 Maximal Permitted Mileage, Flugreise
 measures per minute, Takte pro Minute (TPM), (englisch measures per minute), das in deutschsprachigen Ländern bevorzugt verwendete Tempomaß für den Gesellschaftstanz
 Metra-Potenzial-Methode, ein Hilfsmittel aus der Netzplantechnik
 Microwave Power Module, siehe Wanderfeldröhre
 Momentive Performance Materials, ein US-amerikanisches Chemieunternehmen
 Multiprojektmanagement, die gleichzeitige Planung, übergreifende Steuerung und Überwachung mehrerer Projekte, Programme und/oder Portfolios
 Marktprämienmodell in der Direktvermarktung erneuerbarer Energien (Deutschland)
 Flughafen Maputo (IATA-Code)
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Mount Pleasant Motor Company

M.P.M. steht für:
 Mühlenfeld Porzellanmanufaktur (Eisenberg/Thüringen), gestempelte Porzellanmarke blau unter Glasur (ca. 1882 – ca. 1938); auch ohne Punkte

mpm steht für:
 Yosondúa (ISO-639-3-Code), Dialekt von Atatláhuca–San Miguel Mixtec, mixtekische Sprache in Oaxaca, Mexiko

MPM